Sipos család, erdélyi magyar család (kézdimárkosfalvi)
 Sipos család, erdélyi magyar család (nyárádgálfalvi)
 Sipos család, erdélyi magyar család (maroskeresztúri)
 Sipos család, erdélyi magyar család (rigmányi)
 Sipos család, erdélyi magyar család (vadasdi)
 Sipos család, erdélyi magyar család (somosdi)
 Sipos család, erdélyi magyar család (lécfalvi)
 Sipos család, erdélyi magyar család (martonosi)
 Sipos család, erdélyi magyar család (domahidi)